Choczewo est le nom :
 de la gmina de Choczewo, dans le powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Choczewo, chef-lieu de cette gmina